Ferrovia Porrettana – linea ferroviaria che collega Bologna a Firenze, aperta nel 1864
Ferrovia Bologna-Firenze – linea ferroviaria aperta nel 1934
Ferrovia Bologna-Firenze – linea ferroviaria ad alta velocità aperta nel 2009